Джон Грант Ро́бертсон (; род. 2 октября 1964, Эдинбург) — шотландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
На заре своей карьеры получил предложение от «Хиберниана», но после раздумий вместе со своим школьным товарищем Дейвом Боуманом, в будущем игроком национальной сборной, подписал контракт с «Харт оф Мидлотиан».

В «Хартс» его ждал быстрый успех со множеством голов в ворота соперников. В сезоне 1986 он привёл команду на грань двойного успеха. Тогда они лишь в последнем туре уступили чемпионский титул «Селтику» и проиграли «Абердину» финал Кубка.

В апреле 1988 он покинул «Тайнкастл» ради карьеры в Англии, но в «Ньюкасл Юнайтед» не достиг успеха и уже в декабре вернулся в команду.

Верность Джона команде была вознаграждена выигрышем Кубка Шотландии в 1998, хотя он получил медаль победителя как игрок запаса.

В сборной 
За сборную Шотландии провёл 16 игр, в которых забил 3 мяча. Дебютировал в матче со сборной Румынии (2:1), в котором забил гол.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Ливингстон»
Тренеры ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Тренеры ФК «Харт оф Мидлотиан»
Тренеры ФК «Росс Каунти»
Тренеры ФК «Ливингстон»
Тренеры ФК «Дерри Сити»
Тренеры ФК «Ист Файф»